О́жегов — русская фамилия.

Известные носители 
 Ожегов, Александр Иванович (1871—1904) — русский архитектор.
 Ожегов, Матвей Иванович (1860—1931) — русский крестьянский поэт-самоучка.



См. также